

Населені пункти та їхні частини
 Стефанув — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — село в гміні Бруйце Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — село в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — село в гміні Роґув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — село в гміні Рокіцини Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — село в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Стефанув — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стефанув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Стефанув — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Стефанув — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Стефанув — частина міста Ґура-Кальварія в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 Стефанув — частина села Мікуловіце в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — частина села Копець у гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — частина села Александрув у гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — частина села Константинув у гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — частина села Леонув у гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Стефанув — частина села Жабенець у гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Стефанув — частина села Червонка в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Стефанув — частина села Соболев у гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Стефанув — частина села Стриковиці-Ґурне в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стефанув — частина села Бжезіни в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Стефанув — частина села Кузьниця в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Стефанув — частина села Роґув у гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Стефанув — колонія в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Стефанув — колонія в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Стефанув — колонія в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Стефанув — осада в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства

Примітки